Сезон 2015/2016 для «Бруклин Нетс» стал 49-м сезоном в истории клуба, 40-м — в истории выступлений клуба в чемпионате НБА, 4-м — после переезда из Нью-Джерси в Бруклин. Нетс победили в 21 матче и проиграли 61 встречу, и впервые после переезда в Бруклин остались без участия в плей-офф.

Важные даты 
 25 июня 2015 — Драфт НБА 2015 года пройшёл в «Барклайс-центр», Бруклине (Нью-Йорк).
 1 июля 2015 — Открылся рынок свободных агентов.
 9 июля 2015 — Переподписали контракты с Бруком Лопесом и Таддеусом Янгом.
 11 июля 2015 — Отчислили Дерона Уильямса.
 28 октября 2015 — Сыграли первый официальный матч в регулярном сезоне на домашней арене Барклайс-центр против «Чикаго Буллз». Проиграли встречу со счетом 100 на 115.
 11 ноября 2015 — Выиграли первый матч (был повержен в гостях «Хьюстон Рокетс» со счетом 106 на 98) после семи подряд поражений со старта регулярного сезона.
 10 января 2016 — Уволили главного тренера Лайнела Холлинза. Временным главным тренером до конца сезона назначили Тони Брауна. Перевели Билли Кинга с поста генерального менеджера на другую должность в клубе. Пост генерального менеджера «Бруклин Нетс» был вакантным до 18 февраля.
 18 февраля 2016 — Наняли генеральным менеджером клуба Шона Маркса.
 25 февраля 2016 — Отчислили Джо Джонсона.
 8 марта 2016 — Наняли помощником генерального менеджера клуба Траджана Лэнгдона.
 13 апреля 2016 — Завершили сезон поражением на домашней арене в матче против «Торонто Рэпторс» со счетом 96 на 103.

Драфт 

«Бруклин Нетс» на драфте 2015 года выбирал игроков под 29 и 41 номерами.

При обмене Джо Джонсона в «Нетс» у «Хокс» была опция обмена драфт-пиками первого раунда в 2015 году, которую Атланта активировала.

В «Бруклин Нетс» вернулся их драфт-пик второго раунда 2015 года, который «Нетс» отдали за Мехмета Окура «Юте», через «Атланту» и «Милуоки».

Во время драфта «Бруклин Нетс» провёл с «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Шарлотт Хорнетс» обмены и приобрел права с драфта на Хуана Пабло Воле и Ронди Холлис-Джефферсона.

Состав

Ротация состава 
Последнее обновление 06.04.2016

Регулярный сезон

Положение в турнирной таблице

Сыгранные матчи

Летняя лига НБА

Предсезонные матчи

Регулярный сезон

Статистика игроков

Летняя лига 

|-
| style="text-align:left;" |Дариус Адамс
|10
|0
|12.0
|0.311		
|0.294
|0.375
|2.2			
|2.1
|0.8
|0.0
|4.4
|-
| style="text-align:left;" |Клифф Александер
|11
|5
|22.7			
|0.383
|0.000
|0.594
|6.4			
|0.3
|0.1
|1.2
|7.5
|-
| style="text-align:left;" |Кхем Бёрч
|3
|0
|16.0			
|0.600
|0.000
|0.667
|4.0	
|0.0
|0.0
|1.7
|5.3
|-
| style="text-align:left;" |Райан Боатрайт
|9
|8
|23.2			
|0.412
|0.436
|0.853
|2.3			
|2.2
|0.8
|0.1
|14.1
|-
| style="text-align:left;" |Маркел Браун
|9
|9
|23.9			
|0.361
|0.319
|0.690
|3.0			
|2.3
|0.9
|0.6
|12.4
|-
| style="text-align:left;" |Бен Воззола
|4
|1
|12.0			
|0.182
|0.214
|0.250
|3.0
|0.5
|0.5
|0.5
|3.0
|-
| style="text-align:left;" |Стивен Грэй
|2
|0
|18.5			
|0.444
|0.000
|0.000
|1.0			
|2.0
|0.5
|0.0
|4.0
|-
| style="text-align:left;" |Джош Гэссер
|6
|1
|14.8			
|0.357
|0.434
|0.500
|3.2			
|1.0
|0.8
|0.0
|4.7
|-
| style="text-align:left;" |Дешон Делани
|6
|0
|10.8			
|0.353
|0.200
|0.667
|1.8			
|1.0
|1.0
|0.3
|2.8
|-
| style="text-align:left;" |Кори Джефферсон
|3
|3
|16.3			
|0.154
|0.000
|0.812
|4.3			
|0.0
|0.3
|0.7
|5.0
|-
| style="text-align:left;" |Эрл Кларк
|5
|2
|12.0			
|0.310
|0.062
|0.334
|2.4		
|0.0
|0.4	
|0.4	
|3.8
|-
| style="text-align:left;" |Акил Митчелл
|10
|5
|22.3			
|0.309
|0.000
|0.000
|5.1			
|1.3
|1.1
|0.5
|2.8
|-
| style="text-align:left;" |Джонатан Симмонс
|3
|1
|26.3			
|0.417
|0.286
|0.824
|4.7			
|1.0
|0.7
|0.3
|12.0
|-
| style="text-align:left;" |Ксавьер Тэймс
|8
|3
|12.6			
|0.345
|0.288
|0.750
|1.1			
|0.4
|0.6
|0.2
|4.0
|-
| style="text-align:left;" |Остин Холлинз
|9
|1
|17.1			
|0.330
|0.262
|0.111
|1.7			
|0.7
|0.3
|0.2
|5.4
|-
| style="text-align:left;" |Ронди Холлис-Джефферсон
|10
|10
|28.0			
|0.368
|0.216
|0.622
|6.9			
|2.0
|2.0
|0.8
|10.2
|-
! Всего
!11
! —
! —
!.368
!.311
!.668
!38.5
!12.4			
!7.6
!4.9
!71.4
|}

Предсезонные матчи 

|-
| style="text-align:left;" |Райан Боатрайт
|4
|0
|13.9
|.333
|.167
|1.000
|1.5 
|3.8
|1.2
|0.2
|4.2
|-
| style="text-align:left;" |Боян Богданович
|4
|2
|26.0
|.333
|.235
|.750
|2.5				
|1.8
|0.5
|0.2
|8.8
|-
| style="text-align:left;" |Джарет Джек
|4
|3
|20.0
|.400
|.333
|.952
|2.0
|2.2
|0.0
|0.0
|11.5
|-
| style="text-align:left;" |Дантэй Джонс
|4
|0
|24.5
|.556
|.333
|.727
|2.8	
|1.0
|0.4
|0.6
|7.4
|-
| style="text-align:left;" |Джо Джонсон
|4
|4
|26.6
|.346	
|.125
|.889
|2.5		
|3.2
|0.2
|0.0
|8.8
|-
| style="text-align:left;" |Крис Дэниелс
|5
|0
|13.0	
|.412
|.350
|.667
|2.8	
|1.0
|0.4
|0.6
|7.4
|-
| style="text-align:left;" |Сергей Карасёв
|3
|0
|18.1
|.412
|.500
|.667
|1.7	
|1.7
|1.3
|0.3
|6.7
|-
| style="text-align:left;" |Шейн Ларкин
|5
|2
|24.6
|.395
|.500
|.778
|3.2
|3.4
|1.0
|0.0
|9.2
|-
| style="text-align:left;" |Брук Лопес
|5
|5
|26.4
|.439
|.250
|.750
|5.8
|1.2
|0.4
|2.8
|16.8
|-
| style="text-align:left;" |Куинси Миллер
|4
|0
|7.4
|.429
|.000
|.000
|2.0	
|0.2
|0.2
|0.0
|1.5
|-
| style="text-align:left;" |Уилли Рид 
|1
|0
|5.1
|.000	
|.000	
|.000	
|2.0
|0.0
|1.0
|0.0
|0.0
|-
| style="text-align:left;" |Томас Робинсон
|4
|2
|21.5
|.485
|0.00
|.667
|9.5
|0.2
|1.5
|1.2
|9.0
|-
| style="text-align:left;" |Дональд Слоан
|3
|1
|21.5
|.333
|.333
|.867
|1.7			
|4.7
|1.7
|0.3
|7.3
|-
| style="text-align:left;" |Джастин Харпер
|6
|1
|19.1
|.488
|.474
|.750
|4.7				
|1.0
|0.5
|0.2
|9.0
|-
| style="text-align:left;" |Ронди Холлис-Джефферсон
|5
|2
|16.9
|.312
|.000
|1.000
|2.2			
|1.4
|1.4
|0.2
|2.4
|-
| style="text-align:left;" |Уэйн Эллингтон
|5
|4
|22.2
|.359
|.450
|.667
|1.8 			
|1.0
|0.4
|0.0
|8.6
|-
| style="text-align:left;" |Таддеус Янг
|5
|4
|25.4
|.520
|.000
|.733
|7.6 
|0.6
|1.6
|0.0
|12.6
|-
! Всего
!6
! —
! —
!.418
!.359
!.795
!40.8
!19.8
!9.2
!4.8
!97.7
|}

Регулярный сезон 

|-
| style="text-align:left;" |Андреа Барньяни
|46||0||13.8||.455||.188||.825||2.1||0.4||0.1||0.2||6.6
|-
| style="text-align:left;" |Маркел Браун
|62||6||15.8||.394||.314||.755||2.0||1.5||0.6||0.2||5.9		
|-
| style="text-align:left;" |Боян Богданович
|79||39||26.8||.433||.382||.833||3.2||1.3||0.4||0.1||11.2
|-
| style="text-align:left;" |Джарет Джек
|32||32||32.1||.391||.304||.893||4.2||7.4||1.1||0.2||12.8
|-
| style="text-align:left;" |Джо Джонсон
|57||57||33.9||.406||.371||.852||3.9||4.1||0.7||0.0||11.8
|-
| style="text-align:left;" |Сергей Карасёв
|40||5||10.0||.405||.297||.929||1.4||0.9||0.1||0.1||2.4
|-
| style="text-align:left;" |Шон Килпатрик
|23||0||.462||.361||.898||23.2||2.2||1.1||0.4||0.1||13.8				
|-
| style="text-align:left;" |Шейн Ларкин
|78||17||22.4||.442||.361||.776||2.3||4.4||1.2||0.2||7.3
|-
| style="text-align:left;" |Брук Лопес
|73||73||33.7||.511||.143||.787||7.8||2.0||0.8||1.7||20.6
|-
| style="text-align:left;" |Крис Маккаллох
|24||4||15.1||.404||.382||.478||2.8||0.4||1.2||0.5||4.7
|-
| style="text-align:left;" |Уилли Рид 
|39||2||10.9||.571||.000||.545||3.1||0.3||0.2||0.8||4.7
|-
| style="text-align:left;" |Томас Робинсон
|71||7||12.9||.447||.000||.431||5.1||0.6||0.5||0.5||4.3	
|-
| style="text-align:left;" |Генри Симс
|14||4||18.8||.429||.000||.833||5.1||0.6||0.6||1.0||6.5
|-
| style="text-align:left;" |Дональд Слоан
|61||33||21.6||.440||.384||.750||2.8||4.4||0.5||0.1||7.0
|-
| style="text-align:left;" |Ронди Холлис-Джефферсон
|29||17||21.2||.457||.286||.712||5.3||1.5||1.3||0.6||5.8
|-
| style="text-align:left;" |Уэйн Эллингтон
|76||41||21.3||.389||.358||.857||2.3||1.1||0.6||0.1||7.7
|-
| style="text-align:left;" |Таддеус Янг
|73||73||33.0||.514||.233||.644||9.0||1.8||1.5||0.5||15.1
|-
! Всего
!82
! —
! —
!.453
!.352
!.757
!42.4				
!22.3
!7.6
!4.0
!98.6												
|}

Награды и рекорды

Награды

Звёздный уикенд НБА 

 Ни один из игроков «Бруклина» ни участвовал в матче всех звёзд 2016.
 На матч восходящих звёзд в сборную остального мира был приглашен Боян Богданович. Он набрал 6 очков, отдал 2 передачи и сделал 2 подбора.

Травмы

Сделки

Покупки и обмены

Свободные агенты

Переподписание

Дополнение

Ушли

Подписание игроков с драфтов

Примечания

Ссылки 
 
 

НБА в сезоне 2015/2016
Сезоны Бруклин Нетс
2016 год в баскетболе